

Cinema 
 Loro – film italo-francese del 2018

Televisione 

 Loro (Them) – serie televisiva del 2021

Geografia 
Italia
 Loro Ciuffenna – comune in provincia di Arezzo
 Loro Piceno – comune in provincia di Macerata

Letteratura
 Loro – racconto di Robert A. Heinlein del 1941
 Loro – romanzo di Joyce Carol Oates

Persone
Igor Loro – hockeista su ghiaccio italiano
Luciano Loro – ex ciclista su strada italiano

Altri progetti